

Sigle 
 Lower explosive limit – limite inferiore di esplosione

Codici 
 lel – codice ISO 639-3 della lingua lele (Repubblica Democratica del Congo)

Persone 
 Martin Lel (1978) – maratoneta keniota

Altro 
 LEL – sinonimo di LOL (Laughing Out Loud)